An Qi (Dalian, 21 de junho de 1981) é um futebolista profissional chinês, goleiro, milita  no Changchun Yatai.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1981
Naturais de Dalian
Goleiros da China
Futebolistas da China
Futebolistas do Dalian Shide
Futebolistas do Changchun Yatai Football Club
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002